Erik von der Linde kan syfta på:

 Erik Larsson von der Linde (död 1636), svensk ämbetsman
 Erik von der Linde (1611–1666), svensk ämbetsman